Jack Lawrence (27 de Janeiro de 1967, Ghent, Bélgica) é um ator pornográfico. Em janeiro de 2005 ele se casou com a também atriz pornográfica Annie Cruz na segunda pista da Adam & Eve booth no Adult Entertainment Expo, todavia os dois se separaram pouco tempo depois.    Ele atuou em mais de 700 filmes desde 2003.

Prêmios 
 Adultcon Awards 2007 – Melhor Ator para uma Cena oral – Chemistry An Experiment.
 XRCO - X Rated Critics Association  2010- Indicado para Best Unsung Swordsman.

Ligações externas 
 How to Break into Porn
 LA Erotica: XXX Stud Jack Lawrence [Adult Content]
 Jack Lawrence teaches you how to break into porn, with his acclaimed 4 DVD set "Breaking into porn"
 Ask a Porn Guy: Jack Lawrence on Breaking Into Porn
 So You Want To Be A Male Porn Star…
 Jack Lawrence Releases ‘Breaking Into Porn’
 "Breaking Into Porn": You Think It's Easy Banging Hot Chicks For A Living?
 Jack Lawrence
 Zach Braff Plugs 'Scrubs' Porn Parody on 'Jimmy Kimmel Live'
 Jack Lawrence - 5th Annual XBIZ Awards
 New Sensations Wraps 'Reno 911' Parody
 Best Sex Comedy award during the 27th annual Adult Video News Awards Show at The Pearl concert theater at the Palms Casino Resort January 9, 2010 in Las Vegas, Nevada
 Adult film actor Jack Lawrence arrives at the 27th annual Adult Video News Awards Show at the Palms Casino Resort January 9, 2010 in Las Vegas, Nevada
 'Reno 911: A XXX Parody' New Sensations presents a hilarious and ball draining spoof. These cops are dirty...really really dirty.
 New Wheels Add to Jack Lawrence's Arresting Performances

Atores pornográficos da Bélgica